

Tabela końcowa 

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; Pkt. = punkty

Najlepsi strzelcy 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1992 w Wielkiej Brytanii
1993 w Wielkiej Brytanii